Frontera kan syfta på:

Mexiko 

 Frontera, Tabasco, ort, Centla, 
 Ciudad Frontera, ort, Coahuila, 
 Frontera, Mexiko, kommun, Coahuila,

Spanien 

 Frontera (kommunhuvudort), Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
 Frontera, Spanien, kommun, Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife,